Фонд Дрозос () — благотворительная организация, основанная в 2003 году в Цюрихе. Среди целей Фонда были заявлены: способствовать образованию, снабжению продовольствием и здравоохранению в бедных регионах, а также защите окружающей среды. Фонд был основан благодаря частной инициативе.

Высшим органом фонда является учредительный совет, в который входят Штефан Крафт, Маркус Э. Кронауэр, Франц фон Дэникен, Эдит Крайс-Кольб и Франк Шневлин. Совет отвечает за выработку стратегических направлений и принятие важнейших решений.

Администрация фонда решает текущие задачи и проводит экспертизу проектов. В администрацию входят:

 председатель д-р Франц фон Деникен, который ушел с поста государственного секретаря Министерства иностранных дел Швейцарии в середине февраля 2005 г., дабы посвятить себя развитию фонда,
 заведующий бухгалтерией Патрик Зутер,
 менеджер проектов Ангелика Люти,
 сотрудница по проекту, Северина Эггеншпилер, ответственная за проект,
 Тобиас Ленгсфельд, заведующий филиалом в Каире.

Примечания

Ссылки 
 

Фонды в Швейцарии
Организации, основанные в 2003 году
Международные организации в сфере образования
Международные экологические организации